Slovan Bratislava může být sportovní klub ze slovenské metropole:

 1. RC Slovan Bratislava – ragbyový klub
 BC Slovan Bratislava – baseballový klub
 BK Slovan Bratislava – basketbalový klub žen
 HBT Slovan Bratislava – hokejbalový klub
 HC Slovan Bratislava – klub ledního hokeje
 Slovan Bratislava (vodní pólo) – někdejší klub vodního póla
 ŠK Slovan Bratislava – fotbalový klub
 ŠK Slovan FTVŠ UK Bratislava – futsalový klub
 TK Slovan Bratislava – tenisový klub